Canaoville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Canapville (Calvados) im Département Calvados
 Canapville (Orne) im Département Orne